Oblast Krdžali (bugarski Област Кърджали) nalazi se u južnoj Bugarskoj, na granici s Grčkom. U oblasti živi 164.019 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 51 stan./km² Najveći grad i administrativno središte oblasti je grad Krdžali sa 63.062 stanovnika (2006.).

Oblast Krdžali sastoji se od sedam općina:

Etnički sastav oblasti 
Većinsko stanovništvo oblasti Krdžali su Turci kojih ima 61,64%.

 Po materinjem jeziku turskim jezikom govori 101.548 (61.9%) stanovnika, dok bugarskim govori 57.046 (34,8%) stanovnika.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica oblasti 

Krdžali